Cornish Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cornish Township (Aitkin County, Minnesota)
 Cornish Township (Sibley County, Minnesota)